Hedrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joyce Hedrick
 Ulysses Prentiss Hedrick